Engern steht für:
 Engern (Rinteln), ein Ortsteil der Stadt Rinteln in Niedersachsen
 Engern, bis 1938 Plautzkehmen, Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Pluszkiejmy, Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Engern (Gemeinde Frankenburg), Ortschaft von Frankenburg am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Engern (Ethnie), eine germanische Stammesgruppe, siehe auch Angrivarier
 das Siedlungsgebiet Engern (lateinisch: Angaria) im heutigen Niedersachsen und Ostwestfalen, siehe Angrivarier
 das Herzogtum Engern, siehe Titulatur und Wappen (Deutsche Kaiser nach 1873) #Herzog von Engern

Siehe auch:
 Enger (Begriffsklärung)